Wotton peut faire référence à :

Patronyme

David Wotton (né en 1942), homme politique australien ;
Edward Wotton (1492-1555), médecin et zoologiste anglais ;
Henry Wotton (1568-1639), auteur et diplomate anglais ;
Lex Wotton, activiste aborigène australien ;
Lou Wotton (né en 1983), joueur australien de football australien ;
Mark Wotton (né en 1973), joueur de hockey canadien ;
Nicholas Wotton (c. 1497-1567), diplomate anglais ;
Paul Wotton (né en 1977), joueur de football anglais ;
Rob Wotton, présentateur de sport anglais ;
William Wotton (1666-1727), théologien et savant anglais.

Toponyme

Canada
Wotton, municipalité canadienne de l'Estrie ;

Royaume-Uni
Wotton, localité britannique du Devon ;
Wotton, banlieue de Gloucester, Gloucestershire, Royaume-Uni ;
Wotton-under-Edge, ville britannique du Gloucestershire ;
Wotton Underwood, village britannique du Buckinghamshire.

Voir aussi